Кацал Дмитро Миколайович — заслужений діяч мистецтв України.
 Кацал Микола Лукич (1940—2016) — український хоровий диригент, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин Львова.

Примітки